Безымянная звезда — пьеса Михаила Себастьяна

Экранизации:
 Безымянная звезда — фильм Анри Кольпи
 Безымянная звезда — югославский телефильм Йована Коньовича
 Безымянная звезда — фильм Михаила Козакова

Музыка:
 Безымянная звезда — опера Парашкева Хаджиева (1985)